Фульвия — римская матрона из плебейского рода Фульвиев.
 Фульвия Плавцилла — супруга римского императора Каракаллы.
 (609) Фульвия — астероид главного пояса, который был открыт 24 сентября 1906 года.